Ellierode bezeichnet:

 Ellierode (Bad Gandersheim), Ortsteil von Bad Gandersheim, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Ellierode (Hardegsen), Ortsteil von Hardegsen, Landkreis Northeim, Niedersachsen